– japoński skoczek narciarski. Drużynowy brązowy medalista Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019. Indywidualny i drużynowy złoty medalista Zimowych Igrzysk Azjatyckich 2017, indywidualny brązowy medalista Zimowych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2012. Drugi zawodnik klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix 2019.

Przebieg kariery 
W marcu 2010 w Zaō zadebiutował w FIS Cup, zajmując 15. i 16. miejsce. 2 lipca 2010 po raz pierwszy wystąpił w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego. W odbywających się w słoweńskim Kranju zawodach zajął 54. miejsce.

Satō wystąpił na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2012 w Innsbrucku. W konkursie indywidualnym zdobył brązowy medal, a w drużynie zajął 5. miejsce. Podczas Mistrzostw Świata Juniorów 2012 w Erzurum uplasował się na 61. miejscu w konkursie indywidualnym i na 10. w drużynowym. Na MŚJ 2013 był trzynasty w konkursie indywidualnym i szósty w drużynowym.

28 września 2013 zajął drugie miejsce w konkursie FIS Cup w rumuńskim Râșnovie. W styczniu 2014 w Sapporo zadebiutował w zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego. W pierwszym z konkursów zajął szóste miejsce, tym samym zdobywając pierwsze w karierze punkty zawodów tej rangi, w dwóch następnych nie punktował.

24 stycznia 2015 w Sapporo po raz pierwszy wystąpił w konkursie indywidualnym Pucharu Świata, zajmując 39. miejsce. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2015 zajął 4. lokatę indywidualnie oraz 6. w drużynie. W sierpniu 2015 zadebiutował w Letnim Grand Prix. W zawodach w Courchevel i Hakubie zajmował miejsca w trzeciej dziesiątce.

W lutym 2017 zdobył złote medale Zimowych Igrzysk Azjatyckich 2017 w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej oraz w zawodach drużynowych. Na skoczni dużej indywidualnie zajął 7. miejsce. 3 lutego 2018 w Willingen zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata, zajmując 29. pozycję. Dzień później zakończył zawody na 11. miejscu. W dalszej części sezonu 2017/2018 jeszcze dwukrotnie zdobywał punkty cyklu.

W Letnim Grand Prix 2018 najwyżej klasyfikowany był na 5. miejscu, w rozgrywanych w sierpniu zawodach w Courchevel. W sezonie 2018/2019 Pucharu Świata, w którym starty rozpoczął od 18. miejsca w Engelbergu, regularnie zdobywał punkty. 20 stycznia 2019 po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów PŚ: w konkursie w Zakopanem zajął 3. pozycję. Poza tym jeszcze trzykrotnie zajmował miejsca w pierwszej dziesiątce cyklu. Sezon zakończył na 23. miejscu w klasyfikacji generalnej z 316 punktami. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019, gdzie wraz z Daiki Itō, Junshirō Kobayashim i Ryōyū Kobayashim zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym. Indywidualnie zajął 21. miejsce na skoczni dużej i 7. na normalnej, a w drużynie mieszanej zajął 5. lokatę.

W Letnim Grand Prix 2019 trzykrotnie zajmował miejsca na podium w zawodach indywidualnych: był 3. w Zakopanem oraz 2. i 3. w Hakubie. Poza tym jeszcze dwukrotnie zajął pozycje w pierwszej dziesiątce. Cały cykl zakończył na 2. miejscu w klasyfikacji generalnej z 294 punktami. 7 grudnia 2019 w zawodach Pucharu Świata w Niżnym Tagile odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w tym cyklu. W dalszej części sezonu jeszcze raz stanął na podium zawodów indywidualnych – 1 lutego 2020 w Sapporo po raz drugi zwyciężył. Poza tymi występami najwyżej klasyfikowany był na 6. miejscu, a najczęściej zajmował lokaty w drugiej dziesiątce. Sezon 2019/2020 Pucharu Świata zakończył na 13. pozycji w klasyfikacji generalnej z 559 punktami.

W Pucharze Świata 2020/2021 najczęściej zajmował miejsca w pierwszej dziesiątce. Najwyżej sklasyfikowany był na 4. pozycji, w listopadowych zawodach w Ruce. Sezon zakończył na 11. miejscu w klasyfikacji generalnej cyklu z 581 punktami. Wystartował na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2020, zajmując 6. miejsce indywidualnie i 5. w drużynie. Wystąpił też na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021. Indywidualnie był 16. na skoczni normalnej i 7. na dużej, w drużynie mieszanej zajął 5. pozycję, a w męskiej – 4. miejsce.

W ramach Letniego Grand Prix 2021 zwyciężył w konkursie w Hinzenbach. W sezonie 2021/2022 Pucharu Świata kilkukrotnie kończył zawody indywidualne w najlepszej dziesiątce. Raz stanął na podium – w kończącym sezon konkursie w Planicy 27 marca 2022 zajął 2. pozycję. W klasyfikacji generalnej cyklu znalazł się na 13. miejscu z 530 punktami. Wystąpił na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022, gdzie indywidualnie zajął 32. lokatę na skoczni normalnej i 15. na dużej, w drużynie mieszanej był 4., a w męskiej 5. Wystartował też na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2022, zajmując 9. miejsce indywidualnie i 6. w drużynie.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Y. Sato na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Y. Satō na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Y. Satō na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Y.Satō na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Y. Satō na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Igrzyska azjatyckie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Y. Satō na igrzyskach azjatyckich – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 19 marca 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Titisee-Neustadt Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2019

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1995